Mistrovství světa v malém fotbalu se koná se od roku 2015, přičemž tento úvodní ročník se hrál podle pravidel Americké Arena Soccer (4x15 minut s mantinely) a pořádá ho Světová federace malého fotbalu (WMF). Skutečný první ročník se odehrál v roce 2017, kde už se hraje standardně podle pravidel malého fotbalu (dva poločasy, lajnované celé hřiště). Na posledním šampionátu v Austrálii v říjnu 2019 zvítězili reprezentanti Mexika.

Turnaje

Medailový stav podle zemí do roku 2019 (včetně)

Odkazy

Související články 
 Mistrovství Evropy v malém fotbalu

Externí odkazy 
 Oficiální stránky federace

 
malý fotbal
Malá kopaná